

Geografia

Antica Grecia
 Aulon – in Messenia
 Aulon – a Creta

Francia
 Aulon – nell'Alta Garonna
 Aulon – nella Creuse
 Aulon – negli Alti Pirenei